La saison 2013-2014 de la Serie A est la  de la première division italienne.

Vingt clubs prennent part à ce championnat où chaque équipe rencontre à deux reprises (une fois à domicile et une fois à l'extérieur) les dix-neuf autres. La Juventus, double champion en titre, tente de défendre son titre contre seize clubs déjà présents lors de l'édition précédente et les trois promus de Serie B qui sont US Sassuolo, AS Livourne et Hellas Vérone (en remplacement des relégués US Palerme, AC Sienne et Pescara).

À l'issue de la saison, cinq places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées aux équipes les mieux classées : le champion et son dauphin se qualifient directement pour la Ligue des Champions, le  va en barrages et les  et  se qualifient respectivement pour les barrages et le troisième tour de qualification de la Ligue Europa. Une sixième place qualificative pour la phase de groupes de la Ligue Europa est réservée au vainqueur de la Coupe d'Italie. Enfin, les trois derniers du championnat sont relégués en Serie B.

À noter que cette saison verra se dérouler dix derbys puisque cinq villes sont représentées par plusieurs clubs : Milan avec l'Inter et l'AC Milan (2 derbys), Rome avec l'AS Rome et la Lazio (2 derbys), Turin avec la Juventus et le Torino (2 derbys), Gênes avec le Genoa et la Sampdoria (2 derbys) et enfin Vérone avec le Chievo et Hellas (2 derbys).

La Juventus a remporté tous ses matchs à domicile, ce qui est une première dans l'histoire du Championnat.

Participants 

Légende des couleurs

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager deux équipes avec le même nombre de points, on tient d'abord compte des confrontations directes, de la différence de buts dans ces confrontations directes, de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués.

Leader (journée par journée)

Dernière place (journée par journée)

Résultats

Évolution du classement

Statistiques

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Notes et références 

2013-2014
Football M1
Italie M1
Championnat M1